

Anno 
 837 o 837 a.C.

Codici 
 837 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Jupiter, nella Contea di Palm Beach, della Florida

Matematica 
 837 – numero